Condrea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Condrea (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Condrea (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui